Ольга Дмитриевна Артешина (род. 27 ноября 1982, Куйбышев, РСФСР, СССР) — российская профессиональная баскетболистка, играла на позиции лёгкого форварда. Последним клубом был УГМК. Заслуженный мастер спорта России. Ольга Артешина — неоднократный чемпион и призёр многих международных соревнований в составе женской сборной России по баскетболу.

Осенью 2008 года родила дочь Дашу, из-за чего пропустила Олимпийские игры 2008, и возобновила спортивную карьеру весной 2009 года.

Награды 
 Чемпион России: 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 Серебряный призёр чемпионата России: 2002, 2003, 2007, 2008.
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2009.
 Обладатель Кубка России : 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 (MVP финала), 2012, 2013, 2014, 2017 (MVP финала).
 Обладатель Кубка мира : 2003.
 Победитель Мировой лиги: 2004, 2005, 2007.
 Чемпион Евролиги: 2005, 2013, 2016, 2018
 Серебряный призёр Евролиги: 2015
 Бронзовый призёр Евролиги: 2014, 2017
 Обладатель Суперкубка Европы: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте УГМК
 Ольга Артешина: «Бабовщины» в сборной нет»

Баскетболисты России
Игроки ЖБК ЦСКА Москва
Игроки БК УГМК
Игроки сборной России по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по баскетболу